Ádám Éva (eredeti nevén: Kamenyitzky Etelka, 1875-1958) tanító, író, haditudósító, lapszerkesztő
Ádám Éva (1946-) Markusovszky-díjas gyógyszerész
Ádám Éva (1981-) felvidéki magyar történész-muzeológus